Stanford est le nom de divers lieux en Angleterre et dans plusieurs pays anglophones. Stanford est également un nom de famille.

Toponyme

Stanford

Le plus souvent, le nom de Stanford fait référence à l'université Stanford qui est située en bordure de la ville de Palo Alto en Californie. C'est également le nom de plusieurs autres villes :
 Californie, Stanford
 Kentucky, Stanford
 Stanford, un village du comté de McLean dans l'Illinois.
 Montana, Stanford
 New York, Stanford
 George Stanford Farm, ferme du comté de Summit, dans l'Ohio. Inscrite au Registre national des lieux historiques.

Stanford Bridge
 Stanford on Teme
 Essex, Stanford-le-Hope
 Bedfordshire, Stanford
 Kent, Stanford
 Norfolk, Stanford
 Northamptonshire, Stanford
et Stanford-on-Avon non loin du précédent
 Oxfordshire, Stanford in the Vale

Patronyme 

 Aaron Stanford (1976 -), acteur américain.
 Charles Villiers Stanford (1852 - 1924), compositeur irlandais ;
 Jane Stanford (1828 - 1905), cofondatrice de l'université Stanford ;
 John Keith Stanford (1892 - 1971), militaire, écrivain et ornithologue britannique ; 
 Leland Stanford (1824 - 1893), homme d'affaires et homme politique américain ;
 Thomas Stanford (1924-2017), monteur américain d'origine allemande.

Voir aussi
 

Toponyme indiquant un gué en Afrique du Sud
Patronyme anglais
Toponyme indiquant un gué au Royaume-Uni
Toponyme indiquant un gué aux États-Unis